Боб Луц је освојио турнир. У финалу је победио Тома Галиксона резултатом 6:2, 6:2, 7:6.

Носиоци

  Брајан Готфрид (полуфинале)
  Џон Лојд (прво коло)
  Стен Смит (прво коло)
  'Боб Луц (победник)

 Улрих Пинер ''(четвртфинале) 
 Том Галиксон ''(финалиста) 
 Анхел Хименез ''(друго коло) 
 Марк Кокс ''(полуфинале)

Жреб

Финале

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Тенис 1978.
Париз мастерс 1978.